Głogówko peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Głogówko, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Głogówko, une localité de la voïvodie de Grande-Pologne.